В'язівська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 В'язівська сільська рада — Сумська область, Конотопський район
 В'язівська сільська рада — Сумська область, Охтирський район
 В'язівська сільська рада — Харківська область, Краснокутський район
 В'язівська сільська рада — Черкаська область, Городищенський район

 В'язівська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Народицький район